Книга Пола Хейне (Paul Heyne), в оригіналі "The Economic Way of Thinking". Ця книга, призначена для односеместрового оглядового курсу загальної економіки, розкриває основні принципи мікро- та макроекономічного аналізу та використовує їх як інструменти, а не цілі. Автор пропонує метод міркування мислити як економіст через приклад та застосування. У книзі показано помилки у дуже популярних судженнях про економічні події.

Переклади 
Книгу у російському перекладі видано 1992 р. видавництвом "Дело" за участі видавництва Catallaxy. Український переклад відсутній.

Книги з економіки